

Codici 
 KUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kulusuk (Groenlandia)
 kus – codice ISO 639-3 della lingua kusaal
 KUS – codice ISO 3166-2:KZ della regione di Qostanay (Kazakistan)

Sport 
 Davor Kus  – cestista croato

Altro 
 KUS – targa automobilistica di Kusel (Germania)
 KUS – Karate Unito per la Solidarietà